La structure porteuse du Pays des Portes du Haut-Doubs est une structure de regroupement de collectivités locales française, située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.

Composition 
Situé au cœur de la région Franche Comté, le Pays des Portes du Haut Doubs s’étend sur les plateaux du massif du Jura.

Le Pays regroupe regroupe 46 communes, se confondant avec la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.

Source 
 Le Pays des Portes du Haut-Doubs sur le site de l'Insee.
 www.portes-haut-doubs.com

Portes du Haut-Doubs